Grad u Danskoj:
 Ballerup, grad u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Ballerup (općina), općina u regiji Hovedstaden